A Kamenica jelentése lehet:

 Albánia
Kamenica falu Divjaka községben, Fier megyében
Kamenica falu Korça községben, Korça megyében

 Bosznia-Hercegovina
Kamenica falu Čelinac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kamenica falu Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kamenica falu Drvar községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Kamenica falu Ilijaš községben, Szarajevó kantonban
Kamenica falu Maglaj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Kamenica falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kamenica falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kamenica falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kamenica falu Vogošća községben, Szarajevó kantonban
Kamenica falu Zavidovici községben, a Zenica-Doboji kantonban
Kamenica Donja falu Zvornik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kamenica Gornja falu Zvornik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Bulgária
Kamenica falu Sztrumjani községben, Blagoevgrad megyében

 Horvátország
Kamenica falu Lepoglava községben, Varasd megyében
Kamenica falu Preseka községben, Zágráb megyében
Kamenica falu Sokolovac községben, Kapronca-Kőrös megyében
Kamenica Skradnička falu Tounj községben, Károlyváros megyében
Križ Kamenica falu Brinje községben, Lika-Zengg megyében

 Észak-Macedónia
Makedonska Kamenica falu és község a Keleti körzetben

 Szerbia
Kamenica, falu Aleksinac községben, a Nišavai körzetben
Kamenica, falu Bojnik községben, a Jablanicai körzetben
Kamenica, falu Dimitrovgrad községben, a Piroti körzetben
Kamenica, falu Gornji Milanovac községben, a Moravicai körzetben
Kamenica falu Koceljeva községben, a Mačvai körzetben
Kamenica falu Kragujevac községben, a Šumadijai körzetben
Kamenica falu Kraljevo községben, a Raškai körzetben
Kamenica falu Leposavić községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben
Kamenica falu Loznica községben, a Mačvai körzetben
Kamenica falu Niš községben, a Niši körzetben
Kamenica falu Užice községben, a Zlatibori körzetben
Kamenica falu Valjevo községben, a Kolubari körzetben
Kamenica falu Zvečan községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben
Donja Kamenica falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
Gornja Kamenica falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
Kosovska Kamenica falu és község a Kosovskopomoravski körzetben
Sremska Kamenica, Kamanc falu szerb neve Pétervárad községben, Újvidék városban, a Dél-Bácskai körzetben

 Szlovákia
Kamenica Tarkő község szlovák neve az Eperjesi kerületben, a Kisszebeni járásban.
Kamenica nad Cirochou Nagykemence község szlovák neve az Eperjesi kerületben, a Homonnai járásban.
Kamenica nad Hronom  Garamkövesd község szlovák neve a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári járásban.
Nižná Kamenica Alsókemence község szlovák neve a Kassai kerületben, a Kassa-környéki járásban.
Vyšná Kamenica Felsőkemence község szlovák neve a Kassai kerületben, a Kassa-környéki járásban.